Thabor steht für:

 Mont Thabor, 3178 m, Berg in den französischen Alpen
 Johannes Thabor (1878–1949), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Tabor